FAI Высшая лига 2014 () — 94-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Титул защищал клуб «Сент-Патрикс Атлетик».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1ЮКД квалифицировался в Лигу Европы через рейтинг Fair Play УЕФА.
Источник данных: soccerway.com

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт
 2013 Результаты чемпионата

2014
Ирландия
Спорт в Ирландии в 2014 году